Rautavaara har flere betydninger:

 Rautavaara (kommune) - en kommune i Norra Savolax i Finland
 Einojuhani Rautavaara – en finsk komponist